Sénateur ou sénateurs sont des noms communs ou plus rarement des noms propres qui peuvent se référer à :

Nom commun 

Un sénateur est un membre du Sénat (qui tire son nom du Sénat romain) dans les pays suivants :

 Algérie, 
 Antigua, 
 Bahamas, 
 Barbade, 
 Belgique, 
 Belize, 
 Bolivie, 
 Burundi, 
 Cambodge, 
Cameroun, 
 Canada, 
 Chili, 
 Colombie,
 Congo, 
 Espagne, 
 États-Unis, 
 France, 
 Finlande, 
 Gabon, 
 Grenade, 
 Haïti, 
 Italie, 
 Jamaïque, 
 Jersey, 
 Jordanie, 
 Kazakhstan, 
 Kenya, 
Lesotho, 
 Libéria, 
 Madagascar, 
 Mauritanie,  
Nigeria, 
 Ouzbékistan, 
 Palaos, 
 Paraguay, 
 Philippines, 
 Pologne, 
 Roumanie, 
 Sainte-Lucie, 
 Sénégal, 
 Swaziland, 
 Thaïlande, 
 Trinité-et-Tobago, 
 Uruguay, 
 Zimbabwe.

Saints chrétiens 
 Sénateur de Vérone († entre 284 et 305), évêque de Vérone au temps de Dioclétien et Maximien ; fêté le 7 janvier. 
 Sénateur de Milan († vers 480), évêque de Milan ; fêté le 28 mai en Orient et le 29 mai en Occident.
 Sénateur de Coutances († vers 573), ou Senier, Senere, Senerus, évêque de Coutances et d'Avranches en Normandie ; fêté le 18 septembre. 
 Sénateur d'Albano († ? ), vénéré à Albano en Italie ; fêté le 26 septembre.
 Sénateur de Langres († vers 200/250), premier évêque de Langres.

Autres personnes 
 Henri de Castille le Sénateur (1230-1303)

Sports 
 les actuels Sénateurs d'Ottawa
 plusieurs équipes de hockey sur glace de la ville d'Ottawa ont été appelées Sénateurs d'Ottawa au cours du temps

Références